Почаевичский сельский Совет — упразднённый сельский Совет на территории Чашникского района Витебской области Республики Беларусь.

Состав 
Почаевичский сельсовет включал 25 населённых пунктов:
 Андрияново — деревня
 Балино — деревня
 Гили — деревня
 Должица — деревня
 Дубровицы — деревня
 Дубровки — деревня
 Дуброво — деревня
 Закурье — деревня
 Кажары — деревня
 Колмаки — деревня
 Красное Утро — посёлок
 Красный Борец — деревня
 Кушнеровка — деревня
 Лыски — деревня
 Московская Гора — деревня
 Невгодово — деревня
 Новоселки — деревня
 Плавник — деревня
 Почаевичи — деревня
 Придворье — деревня
 Руть — деревня
 Слидцы — деревня
 Сорочино — деревня
 Стаище — деревня
 Туровщина — деревня

См. также 
 Чашникский район

Примечания

Ссылки 
 Чашникский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Упразднённые сельсоветы Чашникского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании